« Assemblée nationale constituante allemande », en allemand , était la désignation officielle de deux assemblées parlementaires allemandes chargées de rédiger une constitution :
 le parlement de Francfort, qui se réunit en 1848 et 1849 en l’église Saint-Paul de Francfort ;
 l’assemblée nationale de Weimar, qui se réunit en 1919 et 1920 à Weimar, puis à Berlin.